Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (trefpunt 55+), Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden.
 het supremum van een deelverzameling van enige verzameling is het kleinste element dat groter of gelijk is dan alle elementen in deze deelverzameling.